|-
| (24001) 1999 RK34||||10 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (24002) 1999 RR35||||11 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (24003) 1999 RG36||||12 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (24004) 1999 RQ57||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24005 Еддіеозава (Eddieozawa)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24006) 1999 RQ86||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24007) 1999 RE91||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24008) 1999 RF94||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24009) 1999 RX98||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24010 Стовалл (Stovall)||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24011) 1999 RR109||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24012) 1999 RO111||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24013) 1999 RR113||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24014) 1999 RB118||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24015 Паскальпіннер (Pascalepinner)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24016) 1999 RK126||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24017) 1999 RN126||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24018) 1999 RU134||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24019 Джеремігаспер (Jeremygasper)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24020) 1999 RV142||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24021 Йокам (Yocum)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24022) 1999 RA144||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24023) 1999 RX147||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24024 Ліннджонсон (Lynnejohnson)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24025 Кімволлін (Kimwallin)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24026 Пасатері (Pusateri)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24027 Давнс (Downs)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24028 Веронікадуйс (Veronicaduys)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24029) 1999 RT198||||10 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24030) 1999 RT206||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24031) 1999 RV207||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24032 Емімакарті (Aimeemcarthy)||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24033) 1999 RY238||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24034) 1999 SF2||||22 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (24035) 1999 SJ2||||22 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (24036) 1999 SP4||||29 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (24037) 1999 SB7||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24038) 1999 SL8||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24039) 1999 SS8||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24040) 1999 ST8||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24041) 1999 SO10||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24042) 1999 SY11||||30 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24043) 1999 SD13||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24044 Кабалло (Caballo)||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24045 Анру (Unruh)||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24046 Мальовани (Malovany)||||2 жовтня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (24047) 1999 TD6||||6 жовтня 1999||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе
|-
| 24048 Педродуке (Pedroduque)||||10 жовтня 1999||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (24049) 1999 TZ18||||15 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (24050) 1999 TZ25||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24051 Гадінґер (Hadinger)||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24052 Нгуєн (Nguyen)||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24053 Shinichiro||||12 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (24054) 1999 TZ37||||1 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24055) 1999 TX71||||9 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (24056) 1999 TT73||||10 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (24057) 1999 TG76||||10 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (24058) 1999 TR89||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24059 Галверсон (Halverson)||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24060 Шименті (Schimenti)||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24061) 1999 TS100||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24062 Гардістер (Hardister)||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24063 Ненвудворд (Nanwoodward)||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24064) 1999 TK119||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24065 Барбфрідман (Barbfriedman)||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24066 Еріксоренсен (Eriksorensen)||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24067) 1999 TW152||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24068 Сімонсен (Simonsen)||||8 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24069 Барбарапенер (Barbarapener)||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24070 Тонівест (Toniwest)||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24071) 1999 TS174||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24072) 1999 TL192||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24073) 1999 TB198||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24074 Томасджонсон (Thomasjohnson)||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24075) 1999 TY209||||14 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24076) 1999 TL223||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24077) 1999 TD233||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24078) 1999 TJ240||||4 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24079) 1999 TH246||||8 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24080) 1999 TU247||||8 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24081) 1999 TY247||||8 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24082) 1999 TD248||||8 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24083) 1999 TM283||||9 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24084 Тересасвігер (Teresaswiger)||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24085) 1999 TM291||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24086) 1999 UT||1999 UT||16 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 24087 Ciambetti||||27 жовтня 1999||Астрономічна обсерваторія Мадонни Доссобуоно||Астрономічна обсерваторія Мадонни Доссобуоно
|-
| (24088) 1999 UQ5||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24089) 1999 UW7||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24090) 1999 UY8||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24091) 1999 UC9||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (24092) 1999 UU13||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 24093 Tomoyamaguchi||||29 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (24094) 1999 UN60||||31 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24095) 1999 VN||1999 VN||2 листопада 1999||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| (24096) 1999 VQ2||||5 листопада 1999||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| (24097) 1999 VB6||||5 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (24098) 1999 VC7||||7 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (24099) 1999 VF8||||8 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (24100) 1999 VH8||||8 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|}

24000